Das Wort Skaten // bezeichnet die Sportarten
 Inlineskaten
 das Laufen in der Skating-Technik (Schlittschuhschritt) beim Skilanglauf, Rollskilauf und Nordic Blading
 Skateboarding
 Streetboarding (früher Snakeboarding)
 Slalomskaten
 Eis-Skaten (Schlittschuhlaufen), siehe Eislauf

Das Wort Skaten // bezeichnet:
 das Spielen des Kartenspiels Skat

Siehe auch
Skating